Poikajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Poikajärvi (sjö, lat 67,07, long 26,03), Lappland, 
 Poikajärvi (sjö, lat 66,67, long 25,80), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar